Иван (Иоанн) Асень — имя трёх правителей средневекового Второго Болгарского царства (1186—1396):

 Иван Асень I — брат и соправитель Петра IV (1185—1190);
 Иван Асень II — на престоле с 1218 по 1241;
 Иван Асень III — на престоле с 1279 по 1280.
 Иван Асень IV — на престоле с 1336 по 1349.

См. также 
 Цар-Асен